Parexocoetus är ett släkte av fiskar. Parexocoetus ingår i familjen Exocoetidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Näbbgäddartade fiskar
Parexocoetus